Maslach Burnout Inventory, descriptor usat en la mesura de la síndrome de cremar-se pel treball
 Míssil balístic intercontinental, míssil d'abast superior a 5.500 km
 Management Buy In, tipus d'inversió de capital de risc